Gozan – stanowisko archeologiczne w Syrii
 Gozan – hierarchia świątyń buddyjskich w Japonii